Henri Rollin (1885-1955), officier de marine, spécialiste du renseignement, essayiste et historien français.
 Henri Rollin (1880-1933), homme politique français.